Gnome («gnomo» en inglés y francés) puede referirse a:

 Aeronáutica
 Gnome, una compañía francesa de motores aeronáuticos.
 Gnome et Rhône, la compañía anterior tras su fusión con Le Rhône.
 Rolls-Royce Gnome, un desarrollo del motor aeronáutico General Electric T58.
Informática
 GNOME, un entorno de escritorio e infraestructura de desarrollo para sistemas operativos GNU/Linux, Unix y derivados. 
 GNO/ME, un sistema operativo para el ordenador Apple IIGS.
 Gnome sort, un algoritmo de ordenación.
 G-Nome, un videojuego de 1997 para Windows.
Tecnología
 Gnome, un autociclo fabricado por Gnome Cars Ltd. entre 1925 y 1926.
 Operación Gnome, una prueba nuclear subterránea estadounidense de 1961.
Entretenimiento
 Gnome, un personaje de DC Comics.
 The Gnome, una canción interpretada por la banda británica de rock psicodélico Pink Floyd.

Enlaces externos